

Стоунем — місто, штат Мен
 Стоунем — місто, штат Массачусетс